Sansevero – cognome italiano
 Sansevero – vecchia denominazione del comune italiano San Severo